«Хорошие старые парни» (другое название: «Лихие ковбои»; ) — телевизионный фильм режиссёра Томми Ли Джонса по книге .

Сюжет 

Действие фильма происходит в начале двадцатого века. Старый техасский ковбой Хьюи Кэллоуэй спешит на помощь брату, у которого хотят отобрать принадлежащую ему ферму.

У Хьюи невероятно обострено чувство справедливости, он противится сложившимся порядкам нового века с его «достижениями цивилизации». Он никогда не задумывался «осесть» на одном месте, завести семью.

Но в одно мгновенье все меняется, «хорошему старому парню» Хьюи приходится делать выбор, принимать самое главное решение в своей жизни…

В ролях

Ссылки 
 

 
 
 
 
 
 

Приключенческие фильмы США
Вестерны США
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1995 года
Телефильмы США